

Géographie
La Judée est une région montagneuse du sud de la Terre d'Israël.
La Judée est une province romaine créée en l'an 6.
Les monts de Judée forment l'une des entités géographiques d'Israël.

Littérature
Le Procurateur de Judée est une nouvelle d'Anatole France.
Notre agent en Judée est un roman historique et policier de Franco Mimmi.

Arbre
L'arbre de Judée est un petit arbre de moins de 10 mètres de haut de la famille des Fabaceae.